

Televisão 
 Best Friends Whenever — série de televisão estadunidense

Música 
 "Whenever (canção de Black Eyed Peas)" — lançada em 2011
 "Whenever (canção de Forever in Your Mind)" — lançada em 2015
 "Whenever, Wherever" — canção de Shakira
 Whenever You Need Somebody — álbum de estúdio de Rick Astley

Desambiguações de televisão